Boreas (god) - de Griekse god van de noordenwind 
 Boreas (restaurant) - een restaurant in Heeze
 ZSR Boreas - een studentenroeivereniging uit Zwolle
 E.S.Z.V. Boreas - een studentenzeilvereniging uit Eindhoven
 Boreas (tijdschrift) - een tijdschrift op het gebied van de aardwetenschappen
 Boreas (geslacht) - een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen).